City of Moreland is een Local Government Area (LGA) in Australië in de staat Victoria. City of Moreland telt 136.596 inwoners. De hoofdplaats is Coburg.

Local Government Area in Victoria
Melbourne